

Patronyme 
 Charles Lampert (1894-1944), vicaire catholique, résistant, déporté, exécuté par les nazis ;
Ulrich Lampert (1865-1947), ecclésiastique Suisse originaire de Fläsch, recteur de l'université de Fribourg, connu pour ses positions anti-libérales ;
Edward Lampert (1962-), homme d'affaires australien ;
Zohra Lampert (1937-), actrice américaine.

Homonymie de patronyme